Андрей Чернышов:
* Чернышов, Андрей Алексеевич (род. 1968) — советский и российский футболист; тренер.
 Чернышов, Андрей Викторович (род. 1977) — российский марафонец.
 Чернышов, Андрей Владимирович (род. 1973) — российский актёр.

См. также 
 Чернышёв, Андрей